Zana, site algérien des ruines de la cité de Diana Veteranorum en Numidie ;
 Filippo Zana (1999-), coureur cycliste italien.
 Leyla Zana (1961-), femme politique kurde de Turquie, symbole de la lutte démocratique pour l'indépendance du Kurdistan.
 Zana, une localité du Burkina Faso.
 Zana, un film kosovar sorti en 2019.
Zana est une prétendue femelle almasty qui aurait vécu en captivité au .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme